Клеть — помещение, комната в строении, здании, а также отдельная постройка хозяйственного назначения. В обычном русском жилище клетью называется, как правило, неотапливаемое помещение (сруб), примыкающее посредством сеней к избе. Изначально же клеть — это главная составляющая почти любой постройки в русском деревянном зодчестве. Клеть использовалась не только как помещение для хранения имущества (чулан, кладовая), но и как летнее жилище, спальня. В настоящее время за словом «клеть» закрепилось значение исключительно хозяйственного (клетушка, подсобка), технического назначения (лестничная клетка, шахтная клеть).

«Подклеть», то есть находящийся непосредственно «под клетью», соответственно: подпол, погреб.

См. также 
 Клетка
 Скип
 Амбар

Примечания

Литература 
 

Русское национальное жилище
Помещения в жилище
Типы помещений